Camatte ima više značenja:
 Camatte, Verona
 Camatte, Vicenza